Бартоли́ни () — итальянская фамилия. Известные носители:

 Бартолини, Доменико (1813—1887) — итальянский куриальный кардинал.
 Бартолини, Лоренцо (1777—1850) — итальянский скульптор.